In 2022 werd het 29ste Campeonato Mineiro Segunda Divisão gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais, waarbij de competitie het derde niveau was van het Campeonato Mineiro. De competitie werd georganiseerd door de FMF en werd gespeeld van 6 augustus tot 12 november. North werd kampioen.

Format
24 teams schreven zich in voor de competitie, drie meer dan vorig jaar. De clubs werden verdeeld over drie groepen van acht clubs. In juni 2022 werd Ideal uitgesloten wegens financiële problemen. Alle wedstrijden werden als een 0-3 nederlaag aangerekend. 

De drie groepswinnaars en de beste tweede plaatsten zich voor de derde fase. De nummers 2 tot 4 van de andere groepen en de nummers 3 en 4 uit de groep met de beste tweede speelden eerst nog een tussenronde.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Tweede fase

Derde fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de eerste fase door.

Kampioen

Campeonato Mineiro
Mineiro